Cyril Niccolai, parfois orthographié Cyril Niccolaï, est un chanteur et compositeur français né le 2 février 1980.

Biographie

Enfance et formation 
Cyril Niccolai fait ses études au Collège et au Lycée Stanislas de Nice entre 1990 et 1997.

Fils de médecins, il se destine à suivre le même parcours et commence des études de médecine. Il joue néanmoins du piano et pratique le solfège depuis ses quatre ans. Il pratique également l'harmonica, la guitare et la batterie.

Il part aux Etats-Unis en 1999. En parallèle à ses études, il tourne avec le Michael Nitro's Band et assure notamment les premières parties des groupes Deep Purple, The Beach Boys, ZZ Top.

Révélation par la comédie musicale 
En 2001, de retour en France, Cyril Niccolai est choisi pour interpréter le rôle de Gringoire lors de la reprise de Notre-Dame de Paris au théâtre Mogador - un personnage qu'il incarnera en alternance dans différents pays dont la Corée du Sud, jusqu’en 2006.

Courant 2003, il rencontre Gérard Presgurvic qui lui propose d’incarner Ashley Wilkes dans son nouveau spectacle musical Autant en emporte le vent. Agnès Dalbard du Parisien loue son duo avec Sandra Léane, affirmant qu'ils sont « les plus touchants, les plus sincères, tous deux dotés de voix superbes ». 

Il est contacté par Presgurvic en 2007 pour la tournée mondiale de Roméo et Juliette, les enfants de Vérone. Le producteur lui accorde sa confiance : il n'a pas à passer d'auditions et a le privilège de choisir le rôle de son choix. Il opte pour Benvolio, un personnage qu'il pense lui correspondre. Il succède ainsi à Grégori Baquet. De son propre aveu, il souhaite se détacher de la performance de son prédécesseur : « C'est un super comédien, ce que je ne suis absolument pas. [...] Dans sa façon d'interpréter, il n'y a pas meilleur que lui. [Il fallait] trouver une autre façon, un peu plus personnelle. J’espère avoir trouvé une autre facette de Benvolio ».

Il prend par la suite le relais de Damien Sargue et incarne Roméo lors des tournées asiatiques en 2012 et 2015, aux côtés de Joy Esther.

En 2014, il incarne Jésus dans la tournée américaine du classique Jesus Christ Superstar.

Il reprendra par la suite le rôle d'Ashley Wilkes sur les scènes chinoises d'Autant en emporte le vent, rôle qu'il jouera en anglais entre octobre 2018 et janvier 2019.

Il retrouve Benvolio lors de l'Asia Tour 2023, tournée évènement qui réunit pour la première fois Cécilia Cara et Damien Sargue sur scène. Parmi les membres originaux des Enfants de Vérone, Niccolai retrouve John Eyzen (Mercutio), Jean-Frédéric Charter (Frère Laurent), Arié Itah (Comte Capulet) et Brigitte Venditti (Lady Montaigu).

Sur la scène rock en solo 
En septembre 2007 Cyril Niccolai sort, sur les marchés asiatique et américain, un premier single No Love Around. Il participe début 2009 à la tournée Hard Rock Legends.

Avec The Fairchilds 
En 2010, Cyril Niccolai fonde The Fairchilds. Le premier album Our Revolution, sorti fin 2011, est produit par Jim Lowe et Mark Endert. Le groupe collabore régulièrement avec la célèbre guitariste Orianthi ; il assure les premières parties de Keane, Dashboard Confessional et Stereophonics.

Le nouvel album, toujours réalisé par Jim Lowe, est annoncé depuis 2016. Il présente ce projet comme un « disque de rock énergique, social et sans compromis ».

Spectacles musicaux 

 -2006 : Notre-Dame de Paris : Gringoire (revival à Mogador et tournée mondiale)
  : Autant en emporte le vent : Ashley Wilkes (tournée francophone originale)
 2007, 2009, 2019 : Roméo et Juliette, les enfants de Vérone : Benvolio (tournée en France et en Asie)
  : Jesus Christ Superstar : Jésus (tournée américaine)
 2012,  : Roméo et Juliette, les enfants de Vérone : Roméo Montaigu (Asia Tour)
  : Gone with the Wind : Ashley Wilkes (China Tour)
  : Roméo et Juliette, les enfants de Vérone : Benvolio (Asia Tour)

Discographie

Participation musicale

Albums 

 2001 : Notre-Dame de Paris - live Mogador
 2003 : Autant en emporte le vent 
 2007 : Roméo et Juliette, les enfants de Vérone

Singles 

 2011 : Le chemin avec Damien Sargue, Jasmine Roy, Florent Mothe, Dominique Magloire, Maud Myra, Joël O'Cangha, Laura Presgurvic, Alexandre Bonstein, Yoni Amar, Cécilia Cara, Thierry Gondet, Alyssa Landry, Fabian Richard, Aurore Delplace, Sophie Delmas, Laurent Ban, Jérôme Pradon, Vincent Heden, Stéphane Métro, Julie Victor, Pierre-Yves Duchesne, Andy Cocq, Arié Itah, Olivier Breitman, Christophe Borie, Anaïs Delva (au profit de Winds Peace Japan)
 2013 : Un faux départ avec le collectif Les grandes voix des comédies musicales (au profit de l'Association Cœurs en Scène)
 2015 : The World on Hold avec Joy Esther

Avec The Fairchilds

Albums 

 2011 : Our Revolution
 En cours de préparation : Let it Out

Singles 

 2011 : Unbreakable
 2011 : High avec Orianthi
 2013 : Misery Loves Company (bande promotionnelle de la série télévisée Dracula)
 2014 : Another Christmas Without You avec Orianthi
 2020 : She Drives me Crazy
 2022 : The Sun in the Storm

En solo

Singles 

 2007 : No Love Around

Notes et références

Liens externes 
 
 

Acteur de comédie musicale
Chanteur de comédie musicale
Chanteur français du XXIe siècle
Naissance en février 1980